Сельскохозяйственный налог

 Сельскохозяйственный налог (СССР)
 Единый сельскохозяйственный налог (Россия)